Cecina est un toponyme qui peut désigner :
 Cecina, une ville d'Italie située dans la province de Livourne en Toscane ;
 Cecina, un fleuve d'Italie qui coule dans la province de Livourne en Toscane ;
 Čečina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Doljevac, district de Nišava ;
 Čečina, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica.

Divers 
 La cecina est une charcuterie espagnole.